Bright Gyamfi – calciatore ghanese
 Charles Kumi Gyamfi – allenatore di calcio e calciatore ghanese
 Emmanuel Gyamfi – calciatore ghanese
 Kwadwo Gyamfi-Poku – calciatore ghanese